

Località 
 Ambon – comune francese nel dipartimento del Morbihan (Bretagna, Francia)
 Ambon – isola dell'arcipelago delle Molucche, nel Mar di Banda
 Ambon – città dell'isola di Ambon, capoluogo della Provincia delle Molucche (Indonesia)

Altro 
 Battaglia di Ambon – battaglia combattuta nel 1942 nei pressi dell'isola di Ambon nel corso della seconda guerra mondiale fra gli alleati e il Giappone